

Прохоровка — селище міського типу, районний центр, Бєлгородська область. Місце відомої танкової битви в часи Другої світової війни
 Прохоровка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область